Амаксак де Гереро има више значења:

 Општина Амаксак де Гереро (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Амаксак де Гереро (Амаксак де Гереро, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику